Woldemar de Lowendal (1700 - 1755), maréchal de France.
 Constance de Lowendal (1742 - 1785), femme de lettres.
 François Xavier Joseph de Lowendal (1742 - 1808).
 Avenue de Lowendal, à Paris.
 Régiment de Lowendal.

Homonymie de patronyme